

Musica 
 Noble  – album dei Versailles del 2008

Numismatica 
 Noble  – moneta inglese

Persone 
 Alexander Noble Hall  – calciatore scozzese naturalizzato canadese
 Andrew Noble  – fisico britannico
 Bailey Noble  – attrice statunitense
 Chelsea Noble  – attrice statunitense
 Cheryl Noble  – giocatrice di curling canadese
 Chuck Noble  – cestista statunitense
 Cindy Noble  – cestista statunitense
 Delia Noble  – soprano rumena
 Emma Noble  – modella e attrice britannica
 Gladwyn Kingsley Noble  – zoologo statunitense
 James Noble Tyner  – politico statunitense
 John Noble  – attore australiano
 John W. Noble  – regista e sceneggiatore statunitense
 Mark Noble  – calciatore inglese
 Maurice Noble  – disegnatore e regista statunitense
 Percy Noble  – ammiraglio britannico
 Roderic Noble  – attore inglese
 Ryan Noble  – calciatore inglese
 Thom Noble  – montatore britannico
 Trisha Noble  – cantante e attrice australiana
 Young Noble  – rapper statunitense

Geografia 

 Noble  – villaggio della Contea di Richland, Illinois
 Noble  – villaggio della Parrocchia di Sabine, Louisiana
 Noble  – township della Contea di Branch, Michigan
 Noble  – città della Contea di Cleveland, Oklahoma

Trasporti 
 Noble  – azienda britannica costruttrice di automobili